Psy turbo (ang. Turbo Dogs, 2008–2011) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany, który swoją światową premierę miał 4 października 2008 roku i był emitowany do 7 maja 2011. W Polsce premiera serialu nastąpiła 3 października 2011 roku na kanale KidsCo.

Opis fabuły 
Racerville – to niewielkie miasteczko zamieszkiwane przez psy, które mają bzika na punkcie wyścigów samochodowych i nie tylko. Gwiazdy automobilowego sportu: Dash, Mags, GT, Strut, Stinkbert i Clutch tworzą zgraną drużynę psów turbo. Oprócz dobrej zabawy psy uwielbiają zawrotne tempo i wyścigi w swoich supermaszynach magia.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2011